Михаил Мительман:
 Мительман, Михаил Григорьевич (род. 1931) — российский теплофизик, изобретатель, доктор технических наук.
 Мительман, Михаил Исаакович — писатель (под псевдонимами М. Чесс и Мих. И. Чесс) и экономист, автор книг по графическому учёту; сотрудник ЦУНХУ Госплана СССР.